Corsário - em inglês, privateer
PB4Y Privateer

Localidades 

Privateer (Carolina do Sul)

Desambiguação